Айше́ Сениеперве́р-султан (ум. 11 декабря 1828) — шестая жена османского султана Абдул-Хамида I, мать султана Мустафы IV, валиде-султан.

Биография 
Дата рождения Айше Сенийепервер неизвестна. По происхождению предположительно была грузинкой или черкешенкой. В гарем попала до конца 1777 года, где стала шестой женой султана Абдул-Хамида I. 2 августа 1778 года Айше Сениепервер родила дочь Эсму, умершую в раннем детстве. Год спустя, в сентябре 1779 года, родила будущего султана Мустафу IV. Во время короткого правления сына 1807—1808 годах занимала пост валиде-султан. После убийства сына прожила ещё 20 лет и умерла 11 декабря 1828 года. Похоронена в мечети Эйюп Султан.

См. также 
 Список матерей султанов Османской империи

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Валиде-султаны
Супруги османских султанов